Demény: férfikeresztnév
Demény: község Szlovákiában